Karone peut désigner :
 Yodi Karone, un écrivain originaire du Cameroun ;
 un personnage de fiction (Astronema) de la série Power Rangers dans l'espace ;
 le karone, une langue africaine apparentée au diola ;
 les Karones, un peuple d'Afrique de l'Ouest ;
 les îles Karones, situées dans le Casamance, un fleuve sénégalais.
Homonymie